Лобрессе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Люзиньи-сюр-Барс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10190.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 75 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 11 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 443 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 262 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 205 были экономически активными, 57 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 75,7 %). Из 205 активных работали 192 человека (102 мужчины и 90 женщин), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 57 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери (XVI век). Памятник истории с 2006 года
 Крест на кладбище (1644 год). Памятник истории с 1942 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об